Chinshakiangosaurus chunghoensis  ("lagarto de Chinshakian del pueblo de Zhonghe") es la única especie conocida del género extinto Chinshakiangosaurus de dinosaurio saurisquio saurópodo, que vivió a principios del período Jurásico inferior, hace aproximadamente 185 millones de años, en el  Toarciano, en lo que es hoy Asia.

Descripción
Chinshakiangosaurus , como todos los saurópodos, era un herbívoro cuadrúpedo grande con cuello y cola largos. La longitud del cuerpo del único espécimen se estima en 12 a 13 metros. Los restos están formados por el dentario, el hueso que lleva el diente de la mandíbula que incluye dientes y varias partes del poscráneo. Por ahora, solo el dentario y los dientes se estudiaron extensamente, el esqueleto restante aún espera una descripción adecuada.

El dentario estaba curvado en la vista dorsal, de modo que las mandíbulas formaban un hocico ancho en forma de U. Esta característica es típica de los saurópodos, en los prosaurópodos, por el contrario, el dentario era recto y formaba un hocico cónico en forma de V. Paul Upchurch y sus colegas en 2007 suponen que estas diferencias pueden dar pistas sobre los hábitos de alimentación. Los prosaurópodos con hocicos cónicos posiblemente donde se alimentan selectivamente, que comían solo ciertas partes de plantas, mientras que los saurópodos con sus hocicos anchos donde se alimentan a granel, adaptados para consumir grandes cantidades cantidades de follaje.

El tamaño de los dientes aumentó hacia la punta del hocico, como en los saurópodos. Otra característica saurópodo derivada era una placa ósea que se alineaba lateralmente con la fila de dientes y se volvía más gruesa hacia la punta del hocico. Esta placa puede haber impedido el desplazamiento de los dientes mientras defolia las plantas.

El dentario era profundo. Sin embargo, como en los prosaurópodos, se volvió más bajo hacia la punta del hocico, mientras que en los saurópodos el dentario se hizo más profundo, formando una sínfisis muy profunda. En la vista lateral, el dentario muestra una protuberancia prominente que se extiende diagonalmente a través del hueso. Además de Chinshakiangosaurus , esta característica solo se conoce de los prosaurópodos, donde se interpreta como el punto de inserción de una mejilla carnosa. Estas mejillas habrían impedido que los alimentos se cayeran de la boca y pueden ser una señal de que la comida se sometió a algún grado de procesamiento oral antes de que fuera ingerida. Si Chinshakiangosaurus de hecho era un saurópodo basal, esta sería la primera evidencia de mejillas en este grupo. En todos los demás saurópodos conocidos a partir de restos encontrados, esta característica ya se había reducido.

A cada lado de la mandíbula había 19 dientes, más que en todos los saurópodos conocidos, pero menos que en el prosaurópodo Plateosaurus. Los dientes eran lanceolados y provistos de dentículos gruesos; se parecen más a los de los prosaurópodos que a los de los saurópodos. Sin embargo, el lado lingual de los dientes ya era ligeramente cóncavo, posiblemente un estado inicial hacia los dientes fuertemente cóncavos en forma de cuchara que eran típicos de los saurópodos.

Descubrimiento e investigación
Los restos de  Chinshakiangosaurus  fueron recobrados de los bajíos de Dianzhong, China en 1970 por Zhao Xijin y sus colegas en el condado de Yongren. Upchurch y colegas en 2007 declararon que los fósiles se encontraron en el "Condado de Yungyin", sin embargo, según las coordenadas "26.2 ° Norte, 101.4 ° Este", puede identificarse como el condado de Yongren en el centro de Yunnan. Fue nombrado por Ye en 1975, pero no se realizó una descripción, hasta que Dong Zhiming lo hiciese en 1992. Provienen de la Formación Fengjiahe , que está compuesta de mudstone, limolita y arenisca depositada por ríos y lagos. Los fósiles de invertebrados como ostracodos y bivalvos se utilizaron para determinar estos sedimentos como del Jurásico superior. No se pudo hacer una cita más precisa. Se conocen la mandíbula inferior, algunas vértebras, escápula, huesos de la cadera y de las patas traseras.<name="upchurch_07"/>Es considerado uno de los más basales dentro de Sauropoda, pero las excavaciones siguen en el sitio de hallazgo y a medida que aparezcan nuevas evidencia su clasificación puede variar. Los fósiles fueron encontrados . 

El espécimen de holotipo, IVPP V14474 consiste en un dentario izquierdo, un cervical y varias vértebras dorsales y caudales, ambas escápulas, algunos huesos de la pelvis y las extremidades posteriores. Ye mencionó este espécimen en 1975 bajo el nombre de Chinshakiangosaurus chunghoensis por el río Yangtze y el pueblo Zhonghe. Sin embargo, debido a que no proporcionó una descripción de los fósiles, el nombre era considerado inválido hasta que Dong Zhiming publicó una breve descripción en 1992. Desde entonces, la autoría se cita correctamente como " Chinshakiangosaurus chunghoensis" Ye vide Dong, 1992 ".

Después de la descripción de Dong, este género, aunque potencialmente válido, pasó desapercibido para la mayoría de los paleontólogos. Fue mencionado por Upchurch y colegas en 2004, quienes lo clasificaron como dudoso dentro de Sauropoda. En 2007, Upchurch y sus colegas publicaron una descripción exhaustiva del dentario y los dientes y declararon a Chinshakiangosaurus como un taxón válido.

Clasificación
Inicialmente, Dong Zhiming clasificó a Chinshakiangosaurus como miembro de los Melanorosauridae, que él pensaba que era un grupo de prosaurópodos. Sin embargo, ya notó ciertas semejanzas con los saurópodos. Estudios más recientes clasifican este género como un saurópodo muy basal.  Las relaciones exactas no son claras, sin embargo.

Filogenia
Cladograma de Sauropoda basal.

Referencias

Véase también 
 Anexo: Géneros válidos de dinosaurios

Enlaces externos 

 Chinshakiangosaurus dentro de Sauropoda en The Thescelsossaurus (en inglés)
 Ficha e imagen del Chinshakiangosaurus en Dinosaurier-Web (en alemán)

Sauropoda
Dinosaurios del Jurásico
Dinosaurios de Asia